Брауні — міфологічна істота.
 Брауні — шоколадне тістечко.
 Брауні — дівчинка-скаут